Сален () может означать:

 Сален (Канталь) — коммуна во Франции, в департаменте Канталь
 Сален (Сена и Марна) — коммуна во Франции, в департаменте Сена и Марна
 Сален-ле-Бэн — коммуна во Франции в департаменте Юра
 Сален (сеньория) — феодальная сеньория с центром в Сален-ле-Бэн в графстве Бургундия (Франш-Конте) современном французском департаменте Юра

См. также 
 Байи-Сален, Патрис (род. 1964) — французский биатлонист
 Шато-Сален — коммуна во Франции, в департаменте Мозель